Tocl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karel C. Tocl
 Karel Karl C. Tocl